Tresor bzw. Trésor bezeichnet:

 Tresor, ein Geldschrank
 Trésor (Enzyklopädie), eine Enzyklopädie von Brunetto Latini
 Tresor (Club), ein Techno-Club in Berlin
 Tresor Records, ein Musiklabel
 Tresor TV, eine Produktionsgesellschaft
 Trésor, ein bekanntes Parfum von Lancôme
 Der kleine Haustyrann, ein französischer Spielfilm (Originaltitel Trésor)
 TRESOR (Verschlüsselung), ein Computerprogramm zur Festplatten-Verschlüsselung

Trésor ist der Familienname folgender Personen:
 Jimmy Laporal-Trésor (* 1976), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Marius Trésor († 1950), französischer Fußballspieler